Agia Paraskevi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Agía Paraskeví (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Argolídos, 
 Agía Paraskeví (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Chalkidike), 
 Agía Paraskeví (ort i Grekland, Thessalien, Trikala, lat 39,57, long 21,26), 
 Agía Paraskeví (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Lésvou, 
 Agía Paraskeví (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ártas), 
 Ayía Paraskeví (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Ayía Paraskeví Tithoréas, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Dimos Agia Paraskevi, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Agía Paraskeví (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Ayía Paraskeví (ort i Grekland, Peloponnesos, Lakonien), 
 Agía Paraskeví (ort i Grekland, Thessalien, Trikala, lat 39,66, long 21,62), 
 Agía Paraskeví (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís), 
 Agía Paraskeví (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón), 
 Agía Paraskeví (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 
 Agía Paraskeví (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis), 
 Agía Paraskeví (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ioannínon), 
 Agía Paraskefí Agías Marínis, ort, Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou, 

Robotskapade Greklandförgreningar